Michael Anthony "Mike" Peca (ur. 26 marca 1974 w Toronto) - kanadyjski hokeista, reprezentant Kanady, olimpijczyk.

Kariera 
  Toronto Red Wings Midget AAA (1989-1990)
  Sudbury Wolves (1990-1991)
  Ottawa 67's (1991-1993)
  Hamilton Canucks (1993)
  Ottawa 67's (1993-1994)
  Vancouver Canucks (1993-1995)
  Syracuse Crunch (1994-1995)
  Buffalo Sabres (1995-2000)
  New York Islanders (2001-2004)
  Edmonton Oilers (2005-2006)
  Toronto Maple Leafs (2006-2007)
  Columbus Blue Jackets (2007-2009)

Uczestniczył w turniejach mistrzostw świata w 2001 (jako kapitan) oraz na zimowych igrzyskach olimpijskich 2002.

W styczniu 2010 zakończył karierę zawodniczą.

Statystyki

Sukcesy 
 Reprezentacyjne
  Złoty medal mistrzostw świata juniorów do lat 20: 1994
  Złoty medal zimowych igrzysk olimpijskich: 2002

 Klubowe
 Mistrz dywizji NHL: 1997 z Buffalo Sabres
 Mistrz konferencji NHL: 1999 z Buffalo Sabres
 Prince of Wales Trophy: 1999 z Buffalo Sabres
 Clarence S. Campbell Bowl: 2006 z Edmonton Oilers

 Indywidualne
 Frank J. Selke Trophy: 1997, 2002

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Michael Peca – profil na stronie NHL

Hokeiści Sudbury Wolves
Hokeiści Ottawa 67's
Hokeiści Syracuse Crunch
Hokeiści Vancouver Canucks
Hokeiści Buffalo Sabres
Hokeiści New York Islanders
Hokeiści Edmonton Oilers
Hokeiści Toronto Maple Leafs
Kanadyjscy hokeiści
Kanadyjscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Urodzeni w 1974
Ludzie urodzeni w Toronto